Plaza de toros Monumental puede hacer referencia a:

 Plaza de toros Monumental de Barcelona, España.
 Plaza de toros Monumental de Huelva, España.
 Plaza de toros Monumental de México
 Plaza de toros Monumental de Maracaibo, Venezuela.
 Plaza de toros Monumental de Huelva, España.
 Plaza de toros Monumental de Valencia, España.
 Plaza de toros Monumental de Pamplona, España.
 Plaza de toros Monumental de Póvoa de Varzim, Portugal.
 Plaza de toros Monumental de Sevilla, España.